INRP steht für:

 den Initial National Response Plan des U.S. Department of Homeland Security
 das ehemalige Institut National de Recherche Pédagogique, heute Institut français de l'éducation (IFE)

Abkürzung